«Синтаксис: публицистика, критика, полемика» — журнал, издававшийся в Париже в 1978—2001 годах под редакцией Андрея Синявского (до № 10, 1982), а затем Марии Розановой. Всего вышло 37 номеров журнала. В настоящее время журнал не выходит и, по словам самой Розановой, выходить не будет.

Название было перенято у одноимённого самиздатского журнала, выпускавшегося в Москве А. Гинзбургом в 1959—1960 годах.

Авторами большинства статей были Розанова и Синявский, с журналом сотрудничали Е. Эткинд, К. Померанцев, А. Есенин-Вольпин, И. Голомшток, Д. Каминская, П. Литвинов, Т. Венцлова, Ю. Вишневская, И. Померанцев и 3. Зиник.

В 1980-е годы журнал вёл резкую полемику с «Континентом» Владимира Максимова.

Литература

Публикации 

https://imwerden.de/razdel-2000-str-1.html — электронная версия комплекта журнала Синтаксис
Журналы русского зарубежья
Литературные журналы Франции
Закрывшиеся журналы
Исчезли в 2001 году